Влади́мир Протопо́пов:
 Протопопов, Владимир Александрович (1925—2021) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, профессор МГУ.